Fin de Semana, son los dos últimos días de las semana y también puede hacer referencia a:
 Fin de Semana, canción del grupo mexicano Zoé.
 Fin de Semana, programa de radio de la Cadena Cope.
 Fin de Semana, programa de televisión  América noticias (1995-1999).
 Fin de Semana, programa de televisión de El Salvador (1976-2009).
 Fin de Semana al desnudo, película de 1974.